Световното първенство през 1974 г. е десетото издание на световно първенство по футбол. То се провежда в Западна Германия от 13 юни до 7 юли 1974 г. На финала Западна Германия побеждава Нидерландия с 2 – 1 след голове на Паул Брайтнер и Герд Мюлер.

Капризът на жребия изпратил ФРГ и ГДР в една група става причината за единствения в историята мач между двете германски държави – „Изтокът бие Запада“ с 1 – 0.

България в квалификациите

Група 6 

 29 март 1972 г., Португалия – Кипър 4:0
 10 май 1972 г., Кипър – Португалия 0:1
 18 октомври 1972 г., България – Северна Ирландия 3:0
 19 ноември 1972 г., Кипър – България 0:4
 14 февруари 1973 г., Кипър – Северна Ирландия 1:0
 28 март 1973 г., Северна Ирландия – Португалия 1:1
 2 май 1973 г., България – Португалия 2:1
 8 май 1973 г., Северна Ирландия – Кипър 3:0
 26 септември 1973 г., Северна Ирландия – България 0:0
 13 октомври 1973 г., Португалия – България 2:2
 14 ноември 1973 г., Португалия – Северна Ирландия 1:1
 18 ноември 1973 г., България – Кипър 2:0

Участници

Първа групова фаза

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Втора групова фаза

Група А

Група В

Мач за трето място

Финал

Голмайстори

Световен шампион 

Световни първенства по футбол
Турнири по футбол в Германия
1974 година